Альфа Этники 1964/1965 () — 29-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1964/1965
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1964 году
1965 год в Греции